Аркозелу () — португальська власна назва.

Топоніми

Аркозелу (Барселуш) — парафія.
 Аркозелу (Віла-Верде) — парафія.
 Аркозелу (Віла-Нова-де-Гайя) — парафія.
 Аркозелу (Говейя) — парафія.
 Аркозелу (Понте-де-Ліма) — парафія.